Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Zina Garrison e Lori McNeil 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (secondo turno)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale)
 Eva Pfaff /  Helena Suková (quarti di finale)

 Wendy Turnbull /  Robin White (secondo turno)
 Elise Burgin /  Gigi Fernández (secondo turno)
 Bettina Bunge /  Laura Gildemeister (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1987